Die Toray Sillook Open 1979 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1979 und fand vom 10. bis 16. September 1979 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1979
Tennisturnier in Shibuya